Harald Holm er navnet på flere personer:

 Harald Holm (politiker) (1848-1903) – dansk politiker, medlem af Folketinget (Harald Emil Larsenius Holm)
 Harald Holm (maler) (1866-1920) – dansk blomstermaler (Harald Martin Hansen Holm)
 Harald B. Holm (1904-1974) – dansk officer